Rolt steht für:

 Rolt (Pkw), französischer Automobilhersteller
 Rolt LM49, Automobil hergestellt durch Rolt

Rolt ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Rolt (* 1981), brasilianischer Fußballspieler 
 L. T. C. Rolt (1910–1974), britischer Technikhistoriker, Industriearchäologe und Schriftsteller
 Peter Rolt (1798–1882), britischer Politiker und Geschäftsmann
 Sonia Rolt († 2014), britische Historikerin und Konservatorin
 Tony Rolt (1918–2008), englischer Formel-1 Fahrer